Ztraceni může být:
 Ztraceni
 Ztraceni (Hvězdná brána: Hluboký vesmír)
 Ztraceni v Mnichově
 Ztraceni ve vesmíru
 Ztraceni na Manhattanu
 Ztraceni v lásce
 Ztraceni s GPS